Con il nome Peoria Rivermen possono essere intese quattro differenti formazioni di hockey su ghiaccio:

Peoria Rivermen, franchigia della IHL fra il 1982 e il 1996
Peoria Rivermen, franchigia della ECHL fra il 1996 ed il 2005
Peoria Rivermen, franchigia della AHL fra il 2005 ed il 2013
Peoria Rivermen, franchigia della SPHL dal 2013